Snoqualmie désigne :
 Snoqualmie (Washington),  ville dans l’État de Washington.  
 Snoqualmie (rivière), rivière  dans l’État de Washington. 
 Snoqualmie Pass (Washington), localité  dans l’État de Washington.
 Col de Snoqualmie
 Chutes de Snoqualmie